

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Niemirów – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol
 Niemirów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec
 Niemirów – wieś w województwie podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik
 Niemirów – przysiółek wsi Niedźwiedź w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria

Miejscowości na Ukrainie
 Niemirów – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w  rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego, koło Rawy Ruskiej
 Niemirów – sanatorium znajdujące się na peryferiach ww. miasteczka
 Niemirów – miasto na Ukrainie w rejonie niemirowskim obwodu winnickiego, na Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej

Zobacz też 
 Mirów